Flod eller Floden kan ha flera betydelser:

Flod
 Flod – ett större vattendrag
 Flod – perioden innan högvatten i havet, se tidvatten
Flod (typografi) – en lodrät tom kolumn
 Anna Eva Flod, eller "Madam Flod" – fiktiv huvudpersion person i en roman från 1887 av August Strindbergs, se Hemsöborna

Floden
 Floden, Södermanland – sjö i Södermanland
 Floden (1951) – en film av Jean Renoir från 1951, originaltitel Le Fleuve
 Floden (1984) – en amerikansk film från 1984, originaltitel The River
 Floden (1997) – film från 1997 i regi av Tsai Ming-liang, originaltitel kinesiska: 蔡明亮; pinyin: Cài Míngliàng
 Floden Eridanus  – en stjärnbild på södra stjärnhimlen